Фінал Кубка УЄФА 1994—1995 — фінал двадцять четвертого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став італійська «Парма», що обіграла туринський «Ювентус» із загальним рахунком 2-1 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч

Підсумковий рахунок 2–1 на користь «Парми».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1994-95 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1994-95 на сайті RSSSF 

1995 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 3 травня
Травень 1995